Jacques van Tol (1897-1969), Nederlands tekstschrijver
 Tol Hansse, pseudoniem van Hans van Tol (1940-2002), Nederlands zanger-componist
 Bob van Tol (1943-2005), Nederlands acteur
 Jean-Marc van Tol (1967), Nederlands illustrator en cartoonist
 Lucas van Tol (1980), Nederlands sounddesigner
 Tessa van Tol (1991), Nederlands zangeres
 Van Tol BV, Nederlandse groothandel in levensmiddelen, bekend om zijn buurtsupermarkten
 Hendrik Otto van Thol (1859 – 1902), schilder en tekenaar

Zie ook 
 Tol (doorverwijspagina)
 De Tol (doorverwijspagina)